Чжо́у Вэйци́ (; 1 октября 1986, Чанчжоу) — китайский шахматист, гроссмейстер (2009).

Серебряный призёр чемпионата Азии 2009 года (1—2 место, уступил Гангули по доп. показателю). Участник Кубка мира 2009 года.

На Аэрофлот Опен  (группа A2) в 2008 году занял второе место.

Занял второе (по доп. показателям; 1—5) место на Мемориале Чигорина в 2009 году. 

Участник командного чемпионата Азии (2012 — за вторую сборную Китая).

Неоднократный призёр командного чемпионата Китая.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Китая